В одиночному розряді тенісного турніру Colgate Series Championships 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіна Навратілова 6-3, 6-3.

Основна сітка

Групова частина

Група 1

Група 2

Фінальна частина

Посилання 
 

Colgate Series Championships